Камал () — мужское имя арабского происхождения, которое означает «совершенство». Может быть использовано в сложных именах (например, Камалутдин).

Персоналии 
 , индийская и канадская модель, телеведущая, актриса, легкоатлетка-семиборец на летней Олимпиаде в 1996 (где представляла Канаду).
 Камаль Амин — египетский исполнитель
 Камаль Адхам — турецко-саудовский предприниматель
 Камаль Кая Эфенди — турецкий офицер
 Камал Натх — министр Индийского Союза
 Камаль Насер (1925—1973) — палестинский политический лидер, писатель и поэт
 Камаль Стино — египетский политик
 Камаль Хан — актёр Болливуда
 Камал Хасан — индийский киноактёр
 Камаль Хасан Мансур — ливийский политик
 Камаль Хир — пенджабский певец

Псевдоним 
 Камал, Галиаскар (1879—1933) — татарский писатель, драматург и переводчик, общественный деятель.
 Камал, Джамал (1938—2022) — узбекский поэт, народный поэт Узбекистана (1992).
 Камал, Шариф Камалетдинович (1884—1942) — татарский писатель и переводчик, драматург.
 Камал III (Салахутдинов, Камал Ситдикович; 1899—1968) — татарский советский театральный актёр, народный артист РСФСР.

См. также 
 Кемаль

арабские имена